Segons la mitologia grega, Adrast fou un fill de Cresos.

Durant una cacera de senglars va matar involuntàriament el seu germà Atis i, desesperat, es va suïcidar.

Bibliografia 
 Parramon i Blasco, Jordi: Diccionari de la mitologia grega i romana. Edicions 62, Col·lecció El Cangur / Diccionaris, núm. 209. Barcelona, octubre del 1997. , plana 9.

Personatges de la mitologia grega